

Musique 
 Hypnosis est un groupe de Cyber metal Français.

Bande Dessinées 
 Hypnosis est  de la série Melusine